é um sobrenome japonês. Pode se referir a:

Locais
 Honda (Tolima), cidade na Colômbia.

Pessoas
Hitomi Honda - cantora ídolo japonesa.
Keisuke Honda - é futebolista japonês que atua como meia.
Masaji Honda - um botânico japonês.
Soichiro Honda - foi um engenheiro, industrial e magnata japonês.

Personagens 
E. Honda - é um personagem da série Street Fighter de jogos de luta de video game criado pela Capcom.

Outros 
Honda - é um dos mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo.
Honda Racing F1 Team - foi uma equipe de automobilismo que competiu na Fórmula 1.

Desambiguação
Sobrenomes da língua japonesa
Desambiguações de topônimos